Brewington bezeichnet:

 97P/Metcalf-Brewington, ein Komet 
 154P/Brewington, ein Komet
 (5799) Brewington, ein Asteroid 
 Brewington Lake, See in South Carolina, USA 
 Brewington Creek, Fluss in Texas, USA 

Brewington ist der Familienname folgender Personen:

 Howard J. Brewington (* 1952), US-amerikanischer Astronom und Kometenentdecker 
 Jamie Brewington (* 1971), US-amerikanischer Baseballspieler 
 Jim Brewington (* 1939), US-amerikanischer Fußballspieler